Змагання з боксу в чоловічій категорії до 75 кг на Європейських іграх 2019 у Мінську відбулися з 21 по 30 червня в Палаці Спорту в Уріччі.Участь взяли 34 спортсмена з 34 країн.

Результати

1/32 фіналу 
(21 червня):

Посилання
 Результати боксу на Європейських іграх 2019 — 75 кг (чоловіки)

Примітки 

Чоловіки 75